Artikulation (lateinisch articulare „gliedern“, „deutlich sprechen“) steht für:

 Artikulation (Linguistik), die Bildung menschlicher Sprechlaute
 Artikulation (Musik), die unterschiedliche Tonerzeugung bzw. Tonverbindung beim Singen und Musizieren
 Knoten eines Graphen mit bestimmten Eigenschaften, siehe Gelenkpunkt (Graphentheorie)

 Artikulation (Zahnmedizin), die Kaubewegungen des Unterkiefers

Siehe auch:
 Articulatio